National Women’s League 2011 – piąta edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w żeńskim rugby union w Kanadzie. Zawody odbywały się w dniach 30 czerwca–3 lipca 2011 roku.

Informacje ogólne 
Podobnie jak rok wcześniej mistrzostwa kraju odbyły się systemem pucharowym z udziałem czterech najlepszych kanadyjskich zespołów, zorganizowano również turniej w drugiej grupie, w którym uczestniczyły dwa słabsze seniorskie zespoły regionalne oraz dwie drużyny U-23. Po raz pierwszy odbyły się także zawody drużyn U-20. Wszystkie spotkania rozegrano na boiskach kampusu University of British Columbia w Vancouver.

Pierwszy triumf w mistrzostwach odniosła Alberta, która w finałowym pojedynku pokonała zespół Ontario 27–17, rozgrywki grupy drugiej z kompletem zwycięstw zakończyła drużyna British Columbia U23, wśród młodszych zawodniczek niepokonane zaś okazały się reprezentantki Ontario.

Tier 1 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Tier 2

U-20

Przypisy

Bibliografia 
 
 

National Women’s League
2011 w rugby union
2011 w Kanadzie